Josephsburg (Josefsburg) ist Name oder Alternativname von
Josephsburg, Ortsteil von Berg am Laim 
U-Bahnhof Josephsburg, München
Josephsburg, Schloss Kolberg 
Josefsburg (Festung Kufstein), Festung Kufstein
Josefsburg, deutscher Name von Josefovice, Ortsteil von Hrabyně, Okres Opava, Tschechien 
Josefsburg, ehem. Name des Klosters der Schwestern vom armen Kinde Jesus, Aachen
Siehe auch:
Josefsberg